W Hiszpanii
 Barcelona – miasto, stolica Katalonii
 Barcelona – prowincja
 FC Barcelona – klub piłkarski

 Poza Hiszpanią
 Barcelona – miasto w Wenezueli
 Barcelona – miejscowość w Wielkiej Brytanii
 Barcelona SC – klub piłkarski

 Muzyka
 Barcelona – album Freddiego Mercury’ego i Montserrat Caballé
 „Barcelona” – singel Freddiego Mercury’ego i Montserrat Caballé
 „Barcelona” – singel zespołu Pectus